Jean Chalon peut désigner :
 Jean Chalon (1846-1921), botaniste belge ;
 Jean Chalon (1935), écrivain français ;
 Jean Chalon (1790-??), prestidigitateur suisse.